Jerome (Jerónimo en castellano), hace referencia a varios artículos:

Lugares
Jerome (Arizona)Jerome (Arkansas)
Campo de concentración de Jerome, para japoneses durante la segunda guerra mundial.
Jerome (Idaho)Jerome (Illinois)
Jerome (Pensilvania)Jeromesville (Ohio)
Nombres masculinos